Skrót EST może oznaczać:
 Ed Sullivan Theater
 Empire State Building
 Est! Est!! Est!!! di Montefiascone
 European Society for Translation Studies
 Esbjörn Svensson Trio
 Energy Saving Trust
 European Society for Translation Studies
 European Summer Time
 Eastern Standard Time
 Australian Eastern Standard Time
 European Seniors Tour
 Expressed Sequence Tag – etykieta ekspresyjna

Przypisy